Anatole Latuile est une bande dessinée paraissant dans le journal J'aime lire depuis 2005. Il a été créé par Olivier Muller, Anne Didier et Clément Devaux et met en scène un écolier qui enchaine les bêtises et les catastrophes. La maîtresse d'Anatole, madame Goulominoff et le directeur de l'école monsieur Auzaguet sont bien souvent débordés par cet énergumène. Ses copains et copines de classe, Jason Bombix, Ulysse Saint Georges, Henriette Bichonnier ou Naomie Crumbble, profitent au quotidien de la créativité d'Anatole. Car leur camarade ne manque pas d'idées pour allonger la récréation, anticiper un contrôle surprise ou récupérer un objet confisqué. La bande dessinée, éditée chez BD Kids (13 albums) connait un réel succès de librairie. La barre des 1 millions d'exemplaires vendus a été franchie en mars 2020. Trois romans pré-publiés dans J'aime Lire existent également.
Un escape game sur le thème d'Anatole Latuile a ouvert ses portes début 2020 à Paris chez Kairos.
Anatole Latuile est aussi une série animé basée sur la bande dessinée. La saison 1 diffusée par France télévision (sur France 3 et France 4) compte 52 épisodes de 13 minutes.
Le Père Latuile ou le Cabaret de la barrière de Clichy